Gustavia (biljni rod), rod biljaka
Gustavia (Sveti Bartolomej), grad na Antilima